Di seguito i tornei dell'ATP Challenger Tour e delle analoghe ATP Challenger Series svoltisi a Bangkok:
 Bangkok Challenger, dal 1990 al 2002;
 Bangkok Challenger, dal 2009;
 Bangkok Challenger II, dal 2016;
 Bangkok Challenger III, una sola edizione nel maggio 2016;
 Bangkok Challenger IV, una sola edizione nell'agosto/settembre 2016;